Бони и Клайд са двойка известни американски престъпници – Бони Паркър и Клайд Бароу – от началото на 20 век.

Статиите в Уикипедия могат, също така, да се отнасят до:

 Бони и Клайд (филм)
 Песента „'97 Bonnie & Clyde“ от 1999 от рапъра Еминем, от албума му The Slim Shady LP
 Бони и Крайд (мюзикъл)